Schorch ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Schorch (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Stefan Schorch (* 1966), deutscher Theologe 

Schorch ist der Firmenname von:
 ATB Schorch GmbH, deutscher Hersteller von Großelektromotoren, siehe ATB AG